Худзырта — железнодорожная платформа в Гудаутском районе Абхазии.

По состоянию на март 2019 года ни пассажирские, ни грузовые поезда на платформе не останавливаются.

Примечания 

Остановочные пункты Абхазской железной дороги
Остановочные пункты Закавказской железной дороги
Остановочные пункты Абхазии